Der FC Midtjylland ist ein dänischer Fußballverein. Er ging 1999 aus dem Zusammenschluss der 1. Mannschaften von Herning Fremad (gegründet 1918) und Ikast FS (gegründet 1935) hervor.

Geschichte 
Die Vereine Herning Fremad und Ikast FS, aus deren Mannschaften die erste Mannschaft des FC Midtjylland gebildet wurde, bestehen weiter und unterhalten ihre eigenen Jugendmannschaften. Damit wurde ein besonders in Dänemark praktiziertes Konzept fortgesetzt, das es kleineren Vereinen ermöglichen soll, sich wirtschaftlich und sportlich dauerhaft in der obersten Spielklasse zu etablieren (siehe auch FC Kopenhagen, FC Nordsjælland).

Das Vereinslogo ziert der stilisierte Kopf eines Wolfes. Obwohl es in Dänemark seit mehr als 200 Jahren keine wildlebenden Wölfe mehr gibt, wurde der Wolf als Symbol gewählt, da Wölfe in der Gegend der heutigen Städte Herning und Ikast sehr verbreitet waren. Daher lautet der Spitzname der Mannschaft Ulvene („Die Wölfe“).

Zum Abschluss der Saison 1999/2000, der ersten nach der Gründung des Vereins, wurde der FC Midtjylland Meister der 1. Division (zweithöchste Spielklasse) und stieg in die SAS-Liga auf. In den Jahren 2003 und 2005 erreichte Midtjylland das Finale um den Dänischen Fußballpokal, unterlag jedoch beide Male gegen Brøndby IF. In den Jahren 2007 und 2008 wurde man Vizemeister in der Liga. 2010 und 2011 verlor Midtjylland  zwei weitere Pokalendspiele, beide Male gegen den FC Nordsjælland. 2015 gewann der Verein erstmals die dänische Meisterschaft.

Saisondaten 2000–2020

In der auf die erste Meisterschaft folgenden Spielzeit 2015/16 nahmen sie daher an der Qualifikation zur Champions League teil. In der 2. Qualifikationsrunde setzten sie sich gegen den Vertreter Gibraltars, den Lincoln Red Imps FC durch und schieden in der 3. Qualifikationsrunde gegen APOEL Nikosia aus. Damit spielten sie in der Vorausscheidung zur UEFA Europa League weiter. In den Play-offs setzte sich der FC Midtjylland gegen den FC Southampton durch und qualifizierte sich erstmals für die Teilnahme an der Europa League. In der Gruppenphase trafen die Dänen auf Legia Warschau, auf den FC Brügge und auf den SSC Neapel. Der FC Midtjylland qualifizierte sich als Gruppenzweiter für das Sechzehntelfinale. Dort schied er gegen Manchester United aus, nachdem das Heimspiel im eigenen Stadion gewonnen werden konnte, jedoch das Rückspiel im Old Trafford verloren wurde.

2018 gewann FC Midtjylland seine zweite dänische Meisterschaft. 2019 wurde erstmals der Dänische Pokal gewonnen, als man im Endspiel Brøndby IF mit 5:4 n. E. bezwang. Der zweite Pokalsieg folgte 2022, als Odense BK mit 4:3 ebenfalls nach Elfmeterschießen bezwungen wurde.

Titel 
 Dänischer Fußballmeister (3): 2015, 2018, 2020
 Dänischer Pokalsieger (2): 2019, 2022
 Dänischer Pokalfinalist (4): 2003, 2005, 2010, 2011

Europapokalbilanz

Kader Saison 2022/23 
Stand: 27. Januar 2023

Aktueller Kader 
Zum Kader gehören:

Trainerstab und Funktionäre 
Der Trainerstab umfasst:

Trainer 
 Ove Pedersen (1. Juli 1999 bis 30. Juni 2002)
 Troels Bech (1. Juli 2002 bis 31. Dezember 2003)
 Erik Rasmussen (1. Januar 2004 bis 30. Juni 2008)
 Thomas Thomasberg (1. Juli 2008 bis 11. August 2009)
 Allan Kuhn (12. August 2009 bis 30. März 2011)
 Glen Riddersholm (1. April 2011 bis 25. Juni 2015)
 Jess Thorup (12. Juli 2015 bis 10. Oktober 2018)
 Kenneth Andersen (10. Oktober 2018 bis 19. August 2019)
 Brian Priske (19. August 2019 bis 29. Mai 2021)
 Bo Henriksen (31. Mai 2021 bis 28. Juli 2022)
 Albert Capellas (24. August 2022 bis 14. März 2023)

Bekannte Spieler 
 Morten Skoubo (2002 zu Borussia Mönchengladbach)
 Mohamed Zidan (Werder Bremen, 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV, Borussia Dortmund)
 Peter Skov-Jensen (2005 zum VfL Bochum)
 Frank Kristensen, der „Farlige Frank“
 George Florescu, rumänischer Nationalspieler
 Simon Poulsen, dänischer Nationalspieler, spielte am 28. März 2007 im Länderspiel gegen Deutschland
 Dennis Sørensen, dänischer Nationalspieler; 2007 zu Energie Cottbus
 Kolja Afriyie (2010 zu Energie Cottbus)
 Leon Jessen, dänischer Nationalspieler; 2010 zum 1. FC Kaiserslautern
 Simon Kjær, dänischer Nationalspieler; 2010 zum VfL Wolfsburg
 Winston Reid, 2010 zu West Ham United
 Ken Ilsø, 2011 zu Fortuna Düsseldorf
 Mads Albæk, 2013 zu Stade Reims
 Rafael van der Vaart (2016–2018)
 Alexander Sørloth (2017–2018), norwegischer Nationalspieler; 2018 zu Crystal Palace, 2020 zu RB Leipzig

Weblinks 
 Website des Vereins

Einzelnachweise 

Midtjylland, FC
Region Midtjylland
Sport (Herning Kommune)
Sport (Ikast-Brande Kommune)
Gegründet 1999